Abgeschminkt steht für:

 Abgeschminkt!, deutsche Filmkomödie von Katja von Garnier aus dem Jahr 1993
 Abgeschminkt (Fernsehreihe), deutsche TV-Porträtreihe von Johanna Schickentanz